Peleagonzalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peleagonzalo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Peleagonzalo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar